Бунино — название населённых пунктов в России:

 Бунино — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Бунино — село в Солнцевском районе Курской области.
 Бунино — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Бунино — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Бунино — деревня в Рузском районе Московской области.

См. также 
 Бунин
 Бунинский